Münchener Frieden steht für:

 die Beendigung der Oberbayerischen Teilung 1313, siehe Bayerische Landesteilung #Liste der Teilungen
 (als seit der Nachkriegszeit veraltete Bezeichnung) das Münchner Abkommen vom 30. September 1938